Comitè Olímpic Internacional (del seu nom en francès Comité International Olympique), institució encarregada de l'organització dels Jocs Olímpics
 Congrés d'Organitzacions Industrials (del seu nom en anglès Congress of Industrials Organisations), sindicat històric als Estats Units, reagrupat a l'AFL-CIO
 Comitè per una Internacional Obrera, organització política internacional trotskista
 Catalog of Infrared Observations, un dels catàlegs astronòmics
 Director General d'Informació (del nom en anglès Chief Information Officer), màxim responsable de l'àrea de tecnologia de la informació d'una empresa